Jméno a příjmení Karel Čermák se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Karel Čermák (kněz) – český římskokatolický kněz, národní buditel, básník a spisovatel (1788–1881)
 Karel Čermák (právník) – český právník a ministr spravedlnosti (1934–2017)
 Karel Čermák (sbormistr) – český sbormistr, kulturní organizátor a sokolský skladatel (1866–1951)
 Karel Čermák (plavec) – český sportovec, dvacetinásobný mistr republiky v plavání, zakladatel TJ PS Kroměříž, dlouholetý trenér a vedoucí plaveckých sportů v Kroměříži (1951–2013)
 Karel Čermák (sochař) – český sochař a restaurátor (* 1921)

 podobné jméno
 Karl Čermak – československý meziválečný politik německé národnosti a poslanec za německou sociální demokracii (1881–1924)